«Падаюча зірка» («Stella cadente») — це науково-фантастичний роман Альберто Костантіні, лауреата премії «Уранія» 2005 року (премія, яку автор вже вигравав у 2003 році разом із Terre accanto).

Роман - це укронія в Італії, яка розвивається за три різні історичні періоди і базується на темі, спільній для багатьох науково-фантастичних творів, про перший контакт між людьми та інопланетянами. Кілька персонажів, за визнанням одного автора, побудовані на постатях, які насправді існували в ті історичні періоди, через які проходить роман: наприклад, Дуранте Фіорентіно - це Данте Аліг'єрі в розділі про Середньовіччя.

Сюжет

Середньовіччя 
Буосо, тамплієр, доручено провести деяких учених до досить нездорового місця в долині По, зведеного до гнилого каламутного болота, в якому, здається, відбуваються дивні події, такі як зникнення деяких місцевих жителів. Насправді ходять чутки, що чудовисько населяє болото і харчується людьми.

Коли гурт досягає місця, вони розуміють, що огортаючий туман і фоновий шум, схожі на барабани, приховують більшу таємницю, ніж вони собі уявляли. Істота зі змінними формами, здається, виходить із землі і впорскує дивні голки в шкіру тих, хто знаходить їх на шляху. Йдучи за його слідами, група знаходить похований прохід, що веде до особливого оточення: таким чином вони знаходять скляні вітрини, де деякі люди всередині занурені в таємничу рідину, включаючи людей, які зникли з місця, та інших, які ніколи не бачили фізичних рис.

Їм вдається звільнити деяких, і після того, як на них знову напав монстр, їм якось вдається вбити істоту мечами та списами. Але саме тоді, коли, здається, небезпека зникла, інші істоти прокидаються. Потім вони розводять багаття, і те, що схоже на космічний корабель, злітає і зникає в космосі.

1866 рік 
Через кілька століть після подій, що відбулися в місцевості Ла-Бруса, безперервний гул і тремтіння землі дають про себе знати. Братство Сан-Джорджо, яке продовжувало таємно охороняти болото, готується до нового протистояння зі звіром, якого вони вважали мертвим у Середні віки. Але вчені приїжджають з Австрії, маючи намір виявити та вивчити те, що заховано під ґрунтом рівнини.

За допомогою військових вони починають копати в цьому районі, незважаючи на те, що громадяни всіляко намагаються запобігти другому приходу мерзенного звіра. Вчені нарешті знаходять вхід у те, що схоже на бункер. Вивчивши весь середньовічний матеріал, вони вже знають, чого очікувати, але коли перші люди починають зникати в повітрі, вони змушені об'єднатися з місцевим населенням для боротьби проти космічного чудовиська. Потім вони потрапляють у надра землі і звільняють якомога більше людей.

На даний момент вони виявляють кілька підрівнів, включаючи кімнати секції та диспетчерську. Нарешті вони знаходять місце, де відпочивають власники космічного корабля, поки їх караули проводять експерименти над кожною живою істотою, з якою вони контактують. Але в цей момент вони усвідомлюють, що єдино можливим є втеча та поховання корабля знову, щоб тримати його прихованим, поки технологія не дозволить краще вивчити судно. Потім вони зацементували вхід корабля і покинули болото, запечатувавши всі зроблені фотографії та документи із наказом відкрити їх лише в 1941 році.

1945 рік 
Нацисти збудували бункер у провінційному містечку та скориставшись плутаниною війни та перемир'ям з італійцями, яких вони безперешкодно копають у надрах землі у пошуках чогось. Потім американця відправляють оглянути розкопки, щоб з’ясувати, чи є у німців якась прихована зброя для своїх ворогів.

Американець заходить у бункер з італійським шпигуном, який видає себе за німецького медичного працівника. Таким чином двоє виявляють, що німці знайшли величезний космічний корабель, засаджений глибоко в землю. Однак вони виявлені, але на щастя їх життя врятував відповідальний вчений, який стверджує, що є великим шанувальником американця, який насправді є письменником наукової фантастики.

Потім виявляється, що німці хочуть зробити їм технологію інопланетян, щоб використовувати її проти ворогів, але перш за все пробудити вищу расу, яка ховається на останніх рівнях структури. Однак після експерименту, який погано закінчився на кораблі, повністю в руках німців, інопланетний вартовий починає блукати. У цей момент двом шпигунам вдається врятуватися. Подальші вибухи вибили німців, які все ще намагалися перенести деякі справи із сплячими інопланетянами в безпечне місце. Двом шпигунам вдається зірвати план і нарешті пробудити загарбників з тисячолітнього сну.

Вони, приймаючи вигляд людей, вибачаються за те, що сталося, заявляючи, що їх сторожі почали поводитися неправильно, завдаючи людству небажаних втрат. Вони пояснюють, що вони завжди були мігруючими людьми через важкі умови своєї рідної планети.

Поки прибульці стикаються зі своїми визволителями, у відчайдушному жесті німецький учений, відповідальний за розкопки, включає двигуни космічного корабля і якось відлітає, несучи з собою вантаж тисяч інопланетян, які ще сплять. Таким чином, пробуджені прибульці залишаються на Землі і вирішують інтегруватися з рештою людей.

Структура 
Роман розділений на три частини, і з цієї причини дійові особи змінюються від віку до віку. Але основна структура не змінюється ні найменше і може бути узагальнена наступним чином:

 Герої зустрічаються і організовуються, щоб розгадати таємниці, пов’язані з болотом
 Опинившись там, вони збирають інформацію
 Головні герої вирішують увійти в підземний бункер
 Відбувається протистояння
 Головні герої залишають корабель

У той час як перші два «епізоди» досить схожі, майже однакові, за способом розвитку історії, третій розділ відрізняється висновком того самого роману, який надає всі відповіді на таємниці, які залишились нерозгаданими.

Композиція в Уранії 

 Роман
 Автор (портрет Альберто Костантіні - з короткою біографією та аналізом його роману)
 Кіно (корейські голоси та екрани)
 Книги (позаземні та відлучені від церкви)
 Втручання (казкові тварини)

Видання

Див. також 
 Премія «Уранія»
 Перший контакт

Примітки

Посилання 

Науково-фантастичні романи Італії
Італомовні фантастичні романи
Науково-фантастичні романи 2006
Сторінки з неперевіреними перекладами